Bjørn Berland – ex calciatore norvegese
 Gary Berland – giocatore di poker statunitense
 Lucien Berland – entomologo e aracnologo francese
 Roland Berland – ex ciclista su strada francese